Куртнолл () — англоязычная фамилия. Известные носители:
 Куртнолл, Джефф (род. 1962) — канадский хоккеист, брат Расса.
 Куртнолл, Расс  (род. 1965) — канадский хоккеист, брат Джеффа.